

Топоніми 
Кацуяма (Наґасакі)
Кацуяма (Окаяма)
Кацуяма (Тіба)
Кацуяма (Фукуй)
Кацуяма (Фукуока)

Персоналії 
Кацуяма — японське прізвище.